Tarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tarsjön, Värmland, sjö i Forshaga kommun, 
Tarsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,23 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn